Siedlisko ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermald-Masuren:
 Siedlisko (Godowo), Dorf im Powiat Elbląski, bis 1945: Einhöfen, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Siedlisko (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1945: Altenbude, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Siedlisko, untergegangenes Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1945: Scheelhof, Kreis Goldap, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Siedlisko (Trzcianka), Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, bis 1945: Stieglitz, Netzekreis, Brandenburg

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Siedlisko (Sępólno Krajeńskie), Dorf im Powiat Sępoleński

 Woiwodschaft Lebus:
 Siedlisko, Landgemeinde und Dorf im Powiat Nowosolski, bis 1945: Carolath, Kreis Glogau, Schlesien
 Siedlisko (Maszewo), Dorf im Powiat Krośnieński, bis 1945: Heidenau, Kreis Crossen (Oder), Brandenburg

 Woiwodschaft Łódź:
 Siedlisko (Zgierz), Dorf im Powiat Zgierski

 Woiwodschaft Lublin:
 Siedlisko (Grabowiec), Dorf im Powiat Zamojski